Гран-при Австралии 1986 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1986 года. Прошёл в Аделаиде, Австралия. Соревнования состоялись 26 октября 1986 года.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Нельсон Пике 8 (1—6, 63—64), Кеке Росберг 56 (7—62), Ален Прост 18 (65—82).
 Аллен Берг стартовал с пит-лейн.
 200-й Гран-при для Alfa Romeo.
 Последняя гонка в Формуле-1 для Джонни Дамфриза, Патрика Тамбе, Алана Джонса и Кеке Росберга.
 На машинах Джонни Дамфриза и Патрика Тамбе были закреплены камеры, позволившие включать запись с них (онборды) в прямую телетрансляцию гонки, что было большой редкостью в Ф1 того времени.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Статья о гонке на sports.ru
 Полная трансляция гонки на официальном канале F1 в YouTube

Гран-при Австралии